Williamson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Williamson House (Arkansas), ID-Nr. 84000238
 Williamson House (Georgia), ID-Nr. 83003625
 Williamson House (New Hampshire), ID-Nr. 85001324
 Williamson House (North Carolina), ID-Nr. 75001272

Siehe auch:
 Williams House